Claude Vignon (1593-1670), peintre, graveur et illustrateur baroque français
 Claude Vignon, nom de plume de Marie-Noémi Cadiot (1832-1888), sculptrice française
 Claude Vignon, maire du village d'Heutrégiville dans la Marne, en Champagne-Ardenne.

Nom de plume